Maglemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Maglemose (Mullerup Mose) – et andet navn for Mullerup Mose
 Maglemose (Damsholte Sogn) – en bebyggelse i Damsholte Sogn, Vordingborg Kommune
 Maglemose (Fårevejle Sogn) – en bebyggelse i Fårevejle Sogn, Odsherred Kommune
 Maglemose (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse i Horbelev Sogn og Aastrup Sogn – Guldborgsund Kommune
 Maglemose (Haslev Sogn) – en bebyggelse i Haslev Sogn, Faxe Kommune
 Maglemose (Keldby Sogn) – et areal i Keldby Sogn, Vordingborg Kommune
 Maglemose (Soderup Sogn) – en bebyggelse i Soderup Sogn, Holbæk Kommune
 Maglemose (Spjellerup Sogn) – en bebyggelse i Spjellerup Sogn, Faxe Kommune
 Maglemosen – et fredet moseområde i Vedbæk, Rudersdal Kommune